А́то Эссандо (, род. 2 июля 1972, Скенектади, Нью-Йорк) — американский актёр.

Родители Эссандо родом из Ганы. Он окончил школу в 1990 году, а позже получил степень бакалавра по специальности химическая технология в Корнеллском университете.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактёры США